Таганрогский округ — административная единица в области Войска Донского Российской империи; окружное управление было в городе Таганроге.

География 
Располагался в юго-западной части области. Площадь территории — 12 229,4 версты² (1 273 933 десятины), в том числе 1 183 747 десятин удобной, 4212 десятин под лесами и 85 974 десятин среднеудобной и неудобной земли.

История 
Образован в 1888 году из бывшего Таганрогского градоначальства и части упраздненного Миусского округа.

К началу XX века область Войска Донского состояла из 9 округов: 1-го Донского, 2-го Донского, Донецкого, Усть-Медведицкого, Хопёрского, Черкасского, Ростовского, Сальского и Таганрогского.

Современное состояние 
На территории бывшего Таганрогского округа области Войска Донского сейчас располагаются территории городов Таганрог, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Макеевка, посёлок Нижняя Крынка, Шахтёрск, Харцызск, посёлок Зуевка, Амвросиевский, Волновахский, Новоазовский, Старобешевский, Тельмановский, Шахтёрский, Антрацит, Ровеньки, Антрацитовский, Краснодонский район посёлок Павловка

Население 
Численность населения — 412 995 человек, в том числе украинцы — 254 819, русские — 131 029, немцы — 18 934 (1897).

Административное деление 
В 1913 году в состав округа входило 55 волостей и станиц:

Экономика

Примечания

См. также 
 Административное деление области Войска Донского в 1918 году
 Таганрогский округ (Северо-Кавказский край)

Ссылки 
 Донского Войска Область, Л. Вейнберг. СПб., 1897.

Округа области Войска Донского
История Волгоградской области
Появились в 1888 году в России
Административные единицы, образованные в 1888 году
Административные единицы, упразднённые в 1918 году